John Lennon/Plastic Ono Band album di John Lennon
Yoko Ono/Plastic Ono Band album di Yōko Ono
Plastic Ono Band gruppo musicale fondato da John Lennon e Yoko Ono